Аброком (др.-греч. Ἀβροκόμας)
 Аброком — представитель династии Ахеменидов, сын персидского царя Дария I и Фрадагуны.
 Аброком  — военачальник Артаксеркса II, который согласно Ксенофонту предал в руки Кира Младшего Киликийские проходы, а так же переправу через Евфрат.

Примечания